Суборь — топоним в России:

 деревня Суборь, Спас-Деменский район Калужской области
 деревня Суборь, Даровской район Кировской области
 деревня Суборь, Мантуровский район Костромской области
 деревня Суборь, Угранский район Смоленской области
 деревня Суборь, Молоковский район Тверской области